Muhr kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Muhr am See – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken,

Österrike 

 Muhr (kommun i Österrike), Salzburg, Politischer Bezirk Tamsweg,